LATAM, voluit LATAM Airlines Group, is een luchtvaartmaatschappij die is ontstaan door de samenvoeging van het Chileense LAN Airlines, het Braziliaanse TAM Linhas Aéreas en hun dochtermaatschappijen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Santiago de Chile. LATAM heeft ongeveer 41.700 werknemers in dienst en beschikt over 342 vliegtuigen, exclusief bestellingen.

Activiteiten 
In 2019 vloog de maatschappij ruim 74 miljoen passagiers naar 145 bestemmingen in 26 landen. Het vrachtvoer was 900.000 ton en dit netwerk was iets groter dan voor de passagiers, met 152 bestemmingen in 29 landen. Op 31 december 2019 had het een vloot van 342 Airbus en Boeing toestellen.

Van de totale omzet was 84% afkomstig van het passagiersvervoer, 12% was vracht gerelateerd en de rest kwam van diverse andere activiteiten. In 2019 behaalde het een nettowinst van US$ 190 miljoen op een omzet van US$ 10,4 miljard. In Zuid-Amerika verzorgde de maatschappij in 2019 gemiddeld 162 vluchten per dag en had hiermee een marktaandeel van 43,6%, gevolgd door Avianca (19,3%), Gol (9,6%) en Aerolíneas Argentinas (8,7%).

De belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn:

De aandelen van het bedrijf staan genoteerd aan de Santiago Stock Exchange en ADRs aan de New York Stock Exchange (ticker symbol:LTM). In 2014 werd LATAM de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in de Dow Jones Sustainability Index. De grootste aandeelhouder is de Cueto Group met 21,5% van de aandelen gevolgd door Delta Air Lines met 20% en Qatar Airways met een aandelenbelang van 10%. Per 31 december 2019 had het bedrijf een marktkapitalisatie van US$ 6,2 miljard.

Geschiedenis 
LAN werd op 5 mei 1929 in Chili opgericht. In de periode na de oprichting werden meerdere dochtermaatschappijen opgericht. Dit leidde tot de naamswijziging in 'LAN Airlines' in 2005. In 2011 werd de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Aires overgenomen en omgevormd tot LAN Colombia.

TAM Airlines werd opgericht op 21 februari 1961 in Brazilië. De oorspronkelijke naam staat voor "Transportes Aéreos Marília S.A." en verwijst naar Marília. Echter staan de initialen van TAM tegenwoordig voor "Transportes Aéreos Meridionáis".

De LATAM Airlines Group werd officieel opgericht op 13 augustus 2010, toen beide bedrijven aankondigden dat ze een memorandum van overeenstemming hadden ondertekend en dat de fusie door de luchtvaartautoriteiten in beide landen is goedgekeurd. Beide bedrijven hielden hun activiteiten gescheiden in hun respectievelijke hoofdkantoor in Santiago en São Paulo. De fusie werd afgerond op 22 juni 2012. In maart 2013 besloot LATAM zich aan te sluiten bij de oneworld alliantie. LAN Airlines was al sinds 2000 lid van de alliantie en als onderdeel van LATAM sloot TAM Airlines zich aan per 31 maart 2014.

Op 6 augustus 2015 kondigde de LATAM Airlines Group aan dat ze verdergaan onder de naam LATAM. Dit merk brengt alle luchtvaartmaatschappijen binnen de LATAM-groep bij elkaar. Dit zijn de volgende luchtvaartmaatschappijen: 
 LAN Airlines en haar filialen in Peru, Argentinië, Colombia en Ecuador; 
 TAM Linhas Aereas S.A., TAM Transportes Aéreos Del Mercosur S.A., (TAM Airlines Paraguay); 
en de luchtvrachtvervoerders in de LATAM Group:
 LAN CARGO, LAN CARGO Colombia, ABSA (TAM Cargo) en Mas Air.

In 2016 kocht Qatar Airways een aandelenbelang van 10% in LATAM. Qatar Airlines betaalde hiervoor US$ 10 per aandeel waarmee het aandelenvermogen van LATAM met US$ 613 miljoen toenam.

In september 2019 maakte Delta Air Lines, Inc. bekend een minderheidsbelang van 20% te nemen in LATAM voor US$ 1,9 miljard. Met dit belang versterkt de maatschappij haar netwerk in Latijns-Amerika. LATAM is al jaren partner van American Airlines. Delta is lid is van de SkyTeam-alliantie. Toestemming van de autoriteiten kan tot twee jaar duren, maar de twee kunnen op kortere termijn al code sharing initiëren.

Op 26 mei 2020 vroeg LATAM in de Verenigde Staten voor een deel van de activiteiten bescherming aan tegen de schuldeisers. Door de coronapandemie is het aantal passagiers drastisch gedaald en zijn de inkomsten opgedroogd. De bedrijfsonderdelen actief in Brazilië, Paraguay en Argentinië vallen niet onder de aanvraag.

In juni 2020 besloot LATAM alle binnenlandse vluchten in Argentinië te staken. Door de coronacrisis is deze activiteit niet meer rendabel. De internationale vluchten van en naar Argentinië blijven doorgaan. LATAM Argentina beschikte over een vloot van 14 geleasete Airbus A320’s en vervoerde 13 miljoen passagiers in 2019.

Vloot

Externe links 
  LATAM Airlines officiële website
  LATAM Cargo officiële website 
  LATAM investor relations

Chileense luchtvaartmaatschappij
Braziliaanse luchtvaartmaatschappij
Bedrijf genoteerd aan de New York Stock Exchange